Пирабилькасум () — село в Исмаиллинском районе Азербайджана.

География 

Расположено на берегу реки Аджидере к юго-востоку от районного центра Исмаиллы.

История 

Одно из первых упоминаний деревни Пирабилькасум приводится в «Описание Ширванской провинции», составленном в 1820 году. Согласно этим данным, Пиръ-Абилъ-Касымъ входил в то время в состав Гоузского магала Ширванской области. Принадлежала деревня магальному Мардан-беку за исключением двух казённых частей. Население в числе 8 семей платило подать и исполняло повинность «меджи».

Пирабилькасум — место рождения Национального Героя Азербайджана Арастуна Махмудова.

Население 

По сведениям на 1856 год в деревне Пиръ-Абюль-Касумъ (название по тексту) проживали «татары»-сунниты (то есть азербайджанцы-сунниты) и разговаривали на «татарском языке» (тогдашнее наименование азербайджанского языка). 

По результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года селение Пир-Абиль-Касым входило в состав Тирджанского сельского общества Шемахинского уезда. 
Численность населения — 207 жителей (54 хозяйства). Из них мужчин - 114 человек, женщин - 93 человека. Преобладающей национальностью являлись азербайджанские тюрки (азербайджанцы).

Достопримечательности 

В селе расположен мавзолей-пир XVII века, с надгробными камнями шейхов.

Примечания 

Населённые пункты Исмаиллинского района